Peter Schulze ist der Name folgender Personen:
* Peter Schulze (Musikjournalist) (* 1947), deutscher Musikjournalist
 Peter Schulze (Historiker) (* 1952), deutscher Historiker und Autor
 Peter Schulze Lammers (* 1953), deutscher Ingenieur, Agrartechniker und Hochschullehrer
 Peter Schulze-Rohr (1926–2007), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Peter W. Schulze (* 1942), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Peter Schulz
 Peter Schultz
 Peter Schultze